Borgoña puede designar a:
 Borgoña, antigua región de Francia.
 Ducado de Borgoña, denominada Borgoña ducal o Borgoña francesa, que fue incorporado al reino de Francia en el siglo XV.
Condado de Borgoña, denominado Borgoña condal, Borgoña española. 
Reino de Borgoña fue uno de los reinos francos (siglo VI), cuyo nombre proviene de Burgundia y los burgundios.
Alta Borgoña, marca del Imperio carolingio (siglo VIII) y reino independiente del Imperio (siglo IX).
Baja Borgoña, o segundo reino de Borgoña (siglo IX), primer reino independiente del Imperio carolingio no gobernado por un descendiente de Carlomagno. 
 La Guerra de Borgoña, entre el Estado borgoñón y el Reino de Francia (1474).
 Archeros de Borgoña o Guardia borgoñona, unidad militar española del siglo XVI.
 Cruz de Borgoña, símbolo de uso heráldico y vexilográfico, originario de Borgoña (como cruz de san Andrés, patrón de Borgoña) y utilizado desde 1506 por la monarquía y distintas unidades militares españolas.
 Pez de Borgoña o pez blanca, trementina desecada al aire.
 Juan de Borgoña, pintor español de los siglos XV y XVI.
 Felipe de Borgoña o de Bigarny, escultor español de los siglos XV y XVI.
 Vino de Borgoña, un vino francés.
 Viñedo de Borgoña, una zona vitivinícola francesa.
 Botella tipo borgoña o botella borgoña, un tipo de botella de vino.
 Color borgoña, un color.
 En Chile, se denomina Borgoña al trago popular realizado con vino tinto, de cualquier cepa, frutillas y azúcar.